Натуральне число 890
 890 рік до нашої ери
 890 рік нашої ери